Луцій Генуцій () — преномен і номен кількох діячів Стародавнього Риму з роду Генуціїв:
 Луцій Генуцій Авентіненс () — консул 365 і 362 років до н. е.
 Луцій Генуцій Авентіненс — консул 303 року до н. е.
 Луцій Генуцій Клепсіна () — консул 271 року до н. е., син Луція Генуція Авентіненса

Генуції